Джон Фаско () — американский сценарист, писатель, продюсер.

Биография 
Родился и вырос в штате Коннектикут. Окончил колледж  в Уотербери. Поступив в школу искусств  при Университете Нью-Йорка, написал сценарий к фильму Перекрёсток (1986).

Фильмография 
Написал сценарий к фильмам:

 Перекрёсток (1986)
 Молодые стрелки (1988)
 Молодые стрелки 2 (1990)
 Громовое сердце (1992)
  (1992)
  (1996)
 Спирит: Душа прерий (2002)
 Властелин легенд (2003)
 Идальго (2004)
 Запретное царство (2008)
 Марко Поло (сериал, 2014—2016)
 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы (2016)
 Хижина (2017)
В погоне за Бонни и Клайдом (2019)

Кроме этого выступил в качестве продюсера:

  (1993)
 America's First Horse: Hidalgo and the Spanish Mustang (телевизионный документальный короткометражный, 2004)
 Silent Thunder (документальный короткометражный, 2006)

Библиография 
 Paradise Salvage (Overlook Press, 2002)
 Dog Beach: a novel (Simon & Schuster, 2014)
 Little Monk and the Mantis: a bug, a boy, and the birth of a kung fu legend, illus. Patrick Lugo (Tuttle Publ., 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сценаристы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета